Sanchahe kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sanchahe (ort), Guizhou, 
 Sanchahe (socken), Guizhou, 
 Sanchahe Zhen, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar